Мелнишка лоза може да се отнася до:

 Широка мелнишка лоза – червен винен сорт грозде;
 Ранна мелнишка лоза – червен винен сорт грозде.